Constantijn II van Rome, keizer
Constantijn II van Constantinopel, patriarch
Constantijn II, tegenpaus
Constantijn II van Schotland, koning
Constantijn II van Kachetië, koning
Constantijn II van Georgië, koning
Constantijn II van Kachetië, koning
Constantijn II van Ethiopië, keizer
Constantijn II van Griekenland, koning
Constantijn II van Bulgarije, tsaar in titel
Constantijn II van Armenië